Irland kan henvise til flere artikler:
 Irland (ø) – øen Irland
 Irland (land) – landet Irland